Ри́мма Фёдоровна Каллистра́това (12 октября 1929, Самарканд — 10 ноября 2016, Москва) — советский и российский учёный-, специалист в области гражданского процессуального права и арбитражного процессуального права, доктор юридических наук (1972), профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, руководитель отдела гражданского, арбитражного и административного процесса Российской академии правосудия.

Биография 
Из династии юристов. Римма Фёдоровна Каллистратова является племянницей известного советского адвоката, сосредоточившего свои усилия, в основном, на правозащитной деятельности, — Софьи Васильевны Каллистратовой (дочь её брата — Фёдора Васильевича Каллистратова, директора заповедника Горки Ленинские). Её мать — советский правовед Татьяна Борисовна Мальцман, автор монографий и учебников «Вопросы брака и семьи в суде» (1949), «Гражданское право» (1950), «Совершение, исправление и аннулирование записей актов гражданского состояния» (1964). Дед — известный российский юрист и революционный деятель Борис Самойлович Мальцман, автор монографий «Законодательство о промышленности, торговле, труде и транспорте» (в трёх томах, 1923—1925), «Законы о частном капитале» (1928); бабушка, Адель Марковна (Эйдя Мееровна) Гинзберг (1872—?), была сестрой видного российского адвоката Акима Марковича Гинзберга (1876—1920). Вероятно, именно этим во многом был обусловлен выбор ею научной карьеры в юридической профессии.

Научная карьера 
В 1951 году Р. Ф. Каллистратова окончила Московский юридический институт. В 1954 году окончила аспирантуру Всесоюзного института юридических наук (ВИЮН) и защитила кандидатскую диссертацию по теме «Институт особого участия государственных и общественных организаций в советском гражданском процессе» (научные руководители — сначала С. Н. Абрамов, затем Б. С. Антимонов). 24 апреля 1972 года во Всесоюзном научно-исследовательском институте советского законодательства Министерства юстиции СССР (ВНИИСЗ) защитила докторскую диссертацию «Государственный арбитраж (проблемы совершенствования, организации и деятельности)» по специальности № 12712 (гражданское право и гражданский процесс). Официальными оппонентами докторской диссертации были профессор А. А. Добровольский, профессор Р. О. Халфина и профессор Д. М. Чечот.

В 1982 году Р. Ф. Каллистратовой было присвоено учёное звание профессора.

Р. Ф. Каллистратова долгое время работала сотрудником ВНИИ советского законодательства — сектора гражданского права этого института, затем работала в отделе гражданского, гражданско-процессуального и брачно-семейного законодательства, а позже возглавила там же отдел правовой работы в народном хозяйстве. С 1992 по 2000 год возглавляла отдел гражданского права и процесса в Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации. С 2000 года является руководителем отдела гражданского, арбитражного и административного процесса и профессором одноимённой кафедры Российской академии правосудия.

Автор более 200 работ по гражданскому процессуальному праву, в том числе комментариев в составе авторского коллектива к, Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР и Российской Федерации, Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации.

Общественная и государственная деятельность 

Активно участвует в законопроектной работе. Являлась членом рабочих групп по разработке проекта Основ гражданско-процессуального законодательства, всех актов, касавшихся совершенствования законодательства о Госарбитраже СССР, Гражданского процессуального кодекса РСФСР и РФ Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и изменений в них. Входит в состав экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи при Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации , является членом Третейского суда для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации . Входит в состав Научно-консультативного совета Верховного Суда Российской Федерации , Высшего Арбитражного суда Российской Федерации .

Подготовка научных кадров 

Р.Ф. Каллистратова подготовила множество кандидатов юридических наук, ряд которых впоследствии защитил и докторские диссертации. Кроме этого, Р.Ф. Каллистратова неоднократно выступала в качестве официального оппонента на защитах диссертаций по гражданскому (арбитражному) процессуальному праву.

Умерла в 2016 году. Прах захоронен в могиле С.В. Каллистратовой на Востряковском кладбище.

Награды 
 Заслуженный юрист Российской Федерации 
 Орден Почёта

Работы

Монографии 
 Институт "особого участия" государственных и общественных организаций в советском гражданском процессе. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1954;
 
 Рец.: 
 Разрешение споров в государственном арбитраже. — : Госюриздат, 1961. — 205 с. — 8000 экз.
 Претензионный порядок разрешения споров между социалистическими организациями. — : Госюриздат, 1963. — 109 с. — 
 Государственный арбитраж. Проблемы совершенствования организации и деятельности. Дис. ... доктора юрид. наук. М., 1972.
 Государственный арбитраж. Проблемы совершенствования организации и деятельности. — М., Юрид. лит., 1973. — 208 с.
 Право и самостоятельность предприятий / Отв. ред.  — : Юрид. лит., 1984. — 96 с. (в соавт. с , , ).
 Определения арбитражного суда. Практика принятия и пересмотра / Отв. ред. , Предисл. . — М., 2003. — 308 с. (в соавт. с , ).

 Государственный арбитраж. Проблемы совершенствования организации и деятельности. Диссертация на соискание  учёной степени доктора юридических наук. – Краснодар: Советская Кубань, 2008. — 560 с.

Статьи 
 К вопросу об участниках арбитражного процесса // Ученые записки / Всесоюзный институт юридических наук. — М., 1963. — Вып. 17. — С. 53 — 93.
 
 Задачи дальнейшего совершенствования законодательства о государственном арбитраже // Ученые записки / Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. — М., 1966. — Вып. 6. — С. 32 — 65.
 Органы арбитража в условиях новой системы планирования и руководства народным хозяйством // Ученые записки / Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. — М., 1966. — Вып. 9. — С. 105—129.
  (в соавт. с ).
 Юридическая служба и арбитраж // Ученые записки / Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. — М., 1969. — Вып. 19. — С. 93 — 108.
 Принцип диспозитивности в арбитражном процессе // Ученые записки / Министерство юстиции СССР; Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. — М., 1973. — Вып. 28. — С. 157—171.
 Совершенствовать организацию надзора за законностью и обоснованностью решений органов государственного арбитража // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды / Министерство юстиции СССР; Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. — М., 1977. — [Вып.] 8. — С. 70 — 81.

Комментарии, учебные пособия 
  (гл. XXVII).
 Рец.: 
  (в соавт. с  и ).
  (гл. 17, 26—32).
  (в соавт. с ,  и др.).
  (в соавт. с ,  и др.).
  (в соавт. с ).
  (гл. 5, 29 (в соавт. с )).

Научно-популярные публикации 
 (в соавт. с ).
 (в соавт. с  и др.).

Примечания

Ссылки 
 Медведев И. Памяти профессора Риммы Фёдоровны Каллистратовой (1929–2016)

Юристы СССР
Юристы РСФСР
Специалисты по гражданскому процессу
Выпускники Московского юридического института
Сотрудники Института законодательства и сравнительного правоведения
Преподаватели Российского университета правосудия
Авторы учебников права
Похороненные на Востряковском кладбище